Curia Regis est une expression latine signifiant Conseil Royal ou Cour du Roi. Ce terme peut désigner :

 la Curia regis anglaise, ancêtre du Parlement anglais ;
 la Cour royale française, ancêtre du parlement de Paris, du Conseil du roi de France et de la Chambre des comptes de Paris ;
 la Curia Regis, cour suprême du royaume de Hongrie (1723-1949).